DFB-Pokal 2016-17 a fost sezonul cu numărul 74-lea al Cupei Germaniei. El a început pe 19 august 2016 și s-a încheiat pe 27 mai 2017 cu finala de pe Stadionul Olimpic din Berlin.

Borussia Dortmund a învins Eintracht Frankfurt cu 2-1 în finală.

Borussia Dortmund (câștigătoarea DFB-Pokal), a câștigat deja dreptul de a juca în grupele Ligii Campionilor 2017-18 prin poziția din Bundesliga.Prin urmare în Europa League vor evolua 1. FC Köln și Hertha Berlin, deja sigure de prezența în faza grupelor, și Freiburg (turul 3 preliminar). Dortmund, de asemenea, va găzdui DFL-Supercupa la începutul sezonului următor, și se va confrunta cu campioana Bundesliga 2016-17, Bayern München.

Cluburile participante 
Un total de 64 de echipe care vor participa la DFB Pokal 2016-17:

Calendarul competiției

Meciuri

Primul tur (19-22 august 2016)

Turul 2 (25-26 Octombrie)

Șaisprezecimi

Sferturi 
Tragerea a avut loc pe 8 februarie 2017!

Semifinale 
Tragerea a avut loc pe 1 martie 2017

Finala 

Fotbal în Germania

Legături externe